Een verkeersweg:
 N500 (België)
 N500 (Frankrijk)
 N500 (Nederland), zie Provinciale weg 500

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing